Das Junioreneinzel der Australian Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne. 

Im Vorjahr gewann Zsombor Piros, der dieses Jahr nicht mehr spielberechtigt war.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Junioreneinzel
2018